The Visit (ER), een aflevering van ER
The Visit (1964), een dramafilm uit 1964 onder regie van Bernhard Wicki
The Visit (2000), een dramafilm uit 2000 onder regie van Jordan Walker-Pearlman
The Visit (2010), een romantische filmkomedie uit 2010 onder regie van Richard Dailey
The Visit (2015), een filmthriller uit 2015 onder regie van M. Night Shyamalan
The Visit (televisieserie), een Britse televisieserie 
The Visit (Pat Martino), een album van gitarist Pat Martino
The Visit (Loreena McKennitt), een album van zangeres Loreena McKennitt